L'edizione 1936-37 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'AIK.

Capocannoniere del torneo fu Olle Zetherlund (AIK), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti
AIK campione di Svezia 1936-37.
Djurgårdens IF e IFK Norrköping retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
Campionato svedese di calcio